Shapeshifter může být:

 Shapeshifter (album, Gong) – album skupiny Gong z roku 1992
 Shapeshifter (album, Marcy Playground) – album skupiny Marcy Playground z roku 1999
 Shapeshifter (album, Quicksilver Messenger Service)
 Shapeshifter (skupina) – novozélandská hudební skupina
 Shape Shifter – album skupiny Santana z roku 2012